Шари́пов — фамилия.

Известные носители 
 Шарипов, Абдисаттор (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.
 Шарипов, Ади Шарипович (1912—1993) — советский писатель, филолог.
 Шарипов, Альберт Динарович (род. 1993) — российский футболист.
 Шарипов, Ахсан Шарипович (1927—2004) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Шарипов, Вахит Шарипович (1915—1970) — советский ученый.
 
 Шарипов, Далерджон (род. 1982) — таджикский футболист.
 Шарипов, Динар Анварович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Шарипов, Жарылкасын — аким Кызылорды (1994—1996).
 Шарипов, Ильгиз Кадырович (род. 1960) — российский предприниматель и политический деятель.
 Шарипов, Ильхом Халимович (род. 1968) — советский и узбекский футболист.
 Шарипов, Иргаш Касымович (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Шарипов, Исагали Шарипович (1905—1976) — советский партийный и государственный деятель.
 Шарипов, Исмат (1915—1945) — Герой Советского Союза.
 Шарипов, Каюмжан Ибрахимович (род. 1991) — киргизский футболист.
 Шарипов, Мазагиб Шамсутдинович (1937—2020) — советский и российский дагестанский композитор-песенник.
 Шарипов, Максуд Хайритдинович (1940—1985) — советский футболист.
 Шарипов, Марат Сабитович (род. 1962) — российский певец и педагог.
 Шарипов, Марсель Фанизович (род. 1985) — российский биатлонист.
 Шарипов, Мирали Бешимович (род. 1987) — узбекский дзюдоист.
 Шарипов, Нуман Садуллаевич (1925—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Шарипов, Нурмы Халяфович (1925—1944) — Герой Советского Союза, гвардии старший сержант.
 Шарипов, Равиль Минахметович (род. 1951) — советский футболист.
 Шарипов, Рамазан Шарипович (1892—1937) — российский и советский военный.
 Шарипов, Рафаиль Фирдусович (род. 1980) — российский самбист.
 Шарипов, Ришат Мусинович (1933—2004) — бригадир, Герой социалистического труда.
 Шарипов, Рустам Халимджанович (род. 1971) — советский и украинский гимнаст.
 Шарипов, Сабыр (1882—1942) — казахский советский писатель, общественный деятель.
 Шарипов, Садык Шарипович — председатель Алма-Атинского облисполкома (1940—1942)
 Шарипов, Салижан Шакирович (род. 1964) — российский космонавт, Герой Российской Федерации.
 Шарипов, Сайфулло (род. 1976) — узбекский футболист и тренер.
 Шарипов, Сухроб Ибронович (1963—2015) — политолог Таджикистана, депутат нижней палаты парламента (2011—2015).
 Шарипов, Тамерлан Вадимович (род. 1995) — российский самбист.
 Шарипов, Умеджон (род. 1992) — таджикистанский футболист.
 Шарипов, Фархат Журабаевич (род. 1983) — казахстанский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Шарипов, Фатых Зарипович (1921—1996) — Герой Советского Союза.
 Шарипов, Хабиб (род. 1990) — российский певец и видеоблогер.
 Шарипов, Холмат (1912 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.
 Шарипов, Хусан Артыкович (1937—2018) — советский и узбекский актёр.
 Шарипов, Шамиль Магомедович (род. 1997) — российский борец.
 Шарипов, Эльдар Раисович (род. 1986) — телережиссёр и продюсер, сценарист, общественный деятель.
 Шарипов, Юлдаш (1913—1973) — каракалпакский советский актёр и режиссёр.



См. также